Кирцик (кайт. Гъирцӏиччи) — село в Кайтагском районе Дагестана, административный центр Кирцикского сельсовета.

География 
Село Джавгат расположено на высоте 1236 метра над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — Пилиги, Шурагат, Пиляки, Варсит, Сурхавкент.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кайтагского района